Search and Destroy:

 Search and Destroy — песня группы The Stooges, 1973.
 Search and Destroy — песня группы 30 Seconds to Mars, 2010.

См. также 
 Найти и уничтожить (значения)
 Spybot — Search & Destroy — программа для защиты компьютера от вредоносного ПО.
 Seek and Destroy — песня группы Metallica, 1983.